Segue la lista dei piloti che hanno partecipato ad almeno una gara del Campionato FIA di Formula 2, aggiornata alla gara del Bahrein della stagione 2023 :

In giallo i piloti che hanno corso almeno una gara in Formula 1
In grasetto i piloti attuali della stagione 2022